La « Supercoupe d'Autriche » est le nom de plusieurs compétitions sportives autrichiennes où s'opposent généralement des clubs ayant remporté certains titres.

Supercoupe d'Autriche de football
Supercoupe d'Autriche de basket-ball